Ли́за Габриэ́ль Та́кер (; 13 июня 1989, Анахайм, Калифорния, США) — американская певица, пианистка, гитаристка и актриса. Наиболее известна, как занявшая 10-е место в 5-м сезоне музыкального реалити-шоу «American Idol» (2006) и по роли Греты Мартин в телесериале «Дневники вампира» (2011).

Биография 
Лиза Габриэль Такер родилась 13 июня 1989 года в Анахайме (штат Калифорния, США) в семье африканского и белизийского происхождения Стэнли-второго и Элинор Такер. У Лизы есть два старших брата — Стэнли-третий и Билли Такер, которые были хореографами её концерта в 2002 году.

Лиза окончила «La Palma's John F. Kennedy High School».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Гитаристы США
Актрисы мюзиклов США